Menchaca ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Menchaca (* 1994), mexikanischer Automobilrennfahrer
 Fernando Vázquez de Menchaca (1512–1569), spanischer Jurist und Humanist
 Juan Menchaca (* 1977), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Marc Menchaca (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Néstor de la Torre Menchaca (* 1963), mexikanischer Fußballspieler